Премьер-лига Гонконга 2015/2016 (также известная как BOCG Life Hong Kong Premier League по имени спонсора лиги) это второй сезон Премьер-лиги, и 105-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге.

Команды
В общей сложности в соревновании приняли участие девять команд. Восемь команд участников прошлого сезона, и одна команды, перешедшая из Первого дивизиона.

Стадионы и вместимость

Remarks:
1Вместимость Абердин Спортс Граунд варируется от 9 000 до 4 000. На футбольных матчах открыта только главная трибуна.

Иностранные игроки
Количество иностранных игроков в заявках команд по правилам лиги ограничено шестью (включая одного азиатского игрока). Причем только четыре из них имеют право находится на поле одновременно.

Таблица

Клуб Гонконг Рейнджерс выше в турнирной таблице по результатам личных встреч с клубом Вонтайсинь. Клубы Вонтайсинь и Дримс Метро Гэлери не получили лицензии Премьер-лиги на следующий сезон

Результаты

Примечания 

2015/2016
Гонконг
2000-е годы в Гонконге